5 cieków
 Stara Rzeka – struga, dopływ Krzeszówki
 Stara Rzeka – potok, dopływ Leksandrówki
 Stara Rzeka – struga, dopływ Liwy
 Stara Rzeka – rzeka, dopływ Liwca, w woj. mazowieckim
 Stara Rzeka – potok, dopływ Sanu

3 miejscowości w Polsce 
 Stara Rzeka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Grębocice 
 Stara Rzeka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie
 Stara Rzeka – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie

 Inne
 Stara Rzeka – nieistniejąca odnoga starego koryta Warty w Poznaniu

Zobacz też
 Stara Struga
 Stary Potok